

Lokalizacje

Austria 
 Roggendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn
 Roggendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Melk

Niemcy 
 Roggendorf – dzielnica miasta Mechernich
 Roggendorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg
 Roggendorf/Thenhoven – dzielnica Kolonii